Adiós, Mr. Chips puede referirse a:
Adiós, Mr. Chips, novela de James Hilton de 1934;
Adiós, Mr. Chips, una película de 1939;
Adiós, Mr. Chips, una película de 1969.